Чемпіонат Вірменії з футболу 1992 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона розділили ВЗСС та Ширак.

Клуби

Перший етап

Група 1

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 

* - Технічні поразки

Група 2

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Азнавур перший етап провів під назвою Паацоягорц.

Позначення:

Результати 

* - Технічна поразка

Фінальний етап

За 1-12 місця

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Сюнік (Капан) знявся з чемпіонату перед початком наступного сезону.
2. Після закінчення чемпіонату клуби Малатія та Кілікія об'єднались.

Позначення:

Результати 

* - Технічні поразки

За 13-24 місця

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення чемпіонату клуби Малатія та Кілікія об'єднались.

Позначення:

Результати 

* - Технічна поразка

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1992
Вірменія